Jason Brown peut désigner :
 Jason Derek Brown (1969-), criminel américain ;
 Jason Brown (1982-), footballeur gallois ;
 Jason Brown (1994-), patineur artistique américain.